Kowalski je příjmení více osob:

 Aleksander Kowalski (1902–1940) – polský lední hokejista
 Daniel Kowalski (* 1985) – australský plavec
 Józef Kowalski (1911–1942) – polský římskokatolický duchovní
 Július Kowalski (1912–2003) – český hudební skladatel
 Maria Magdalena Kowalski (* 1983) modelka polsko-českého původu
 Robert Kowalski (* 1941) – britský informatik
 Stanisław Kowalski (1910–2022) – polský atlet
 Tomasz Kowalski (* 1988) – polský judista
 Wladyslaw Kowalski (1895–1971) – polský odbojář

ženský tvar
 Maria Faustyna Kowalska (1905–1938) – polská řeholnice a mystička
 Irena Kowalska-Wuttke (1920–1944) – polská odbojářka

Externí odkazy 
 

Polská příjmení